Lama (budisme)
 Lama (gènere), gènere de mamífers artiodàctils de la família dels camèlids 
 Toponímia:
 Lama (Còrsega), municipi francès al departament d'Alta Còrsega
 A Lama, municipi de la Província de Pontevedra (Galícia)
 Ituero y Lama, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
Llac Lama
 Biografies:
 Diego Lama (Lima, Perú, 1980), videoartista
 Francisco Lama Díaz (Coria del Río, 1975), futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista
 Manolo Lama (Madrid, 1962), periodista esportiu espanyol